Il doppio dell'Australian Indoor Championships 1991 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Broderick Dyke and Peter Lundgren erano i detentori del titolo, ma hanno perso nei quarti contro Luke Jensen e Laurie Warder.

Jim Grabb e Richey Reneberg hanno battuto in finale 6–2, 6–3 Jensen e Warder.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Scott Davis /  David Pate (semifinali)
 Grant Connell /  Glenn Michibata (secondo turno)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (secondo turno)
 Goran Ivanišević /  Gary Muller (quarti di finale)

 Luke Jensen /  Laurie Warder (finale) 
 Wayne Ferreira /  Piet Norval (quarti di finale) 
 Mark Kratzmann /  Wally Masur (quarti di finale) 
 Stefan Edberg /  John Fitzgerald (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Indoor Championships 1991
ATP Tour 1991